Runan steht für:

 Runan, ein Kreis in der chinesischen Provinz Henan
 Runan (Côtes-d’Armor), französische Gemeinde in der Bretagne
 Sureewan Runan (* 1997), thailändische Leichtathletin